Van Horne ist der Familienname folgender Personen:

 Archibald Van Horne († 1817), US-amerikanischer Politiker
 Charles Van Horne (1921–2003), kanadischer Politiker
 Espy Van Horne (1795–1829), US-amerikanischer Politiker
 Isaac Van Horne (1754–1834), US-amerikanischer Politiker
 James C. Van Horne (* 1935), US-amerikanischer Ökonom
 Keith Van Horne (* 1957), US-amerikanischer Footballspieler
 Ron Van Horne (* 1932), kanadischer Politiker
 William Cornelius Van Horne (1843–1915), kanadisch-amerikanischer Eisenbahnpionier und Unternehmer

Van Horne bezeichnet als Ortsname:

 Van Horne (Iowa), Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Horne
 Van Horn (Begriffsklärung)